Тихе(Тиха)-богиня случая и судьбы,дочь Океана и Тетии(греч.);
 Тиха (приток Нельши) — река;
 Тиха, Ганс — художник;
 Тиха, Яна — астроном;
 (5757) Тиха — астероид.

См. также 
 Тиха-Орлице
 Тича
 Тюхе